Springbrook ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Springbrook (Iowa)
 Springbrook (Maryland)
 Springbrook (Ohio)
 Springbrook (Oregon)
 Springbrook (Wisconsin), im Washburn County
 Springbrook (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin
 Springbrook Forest, Maryland
 Springbrook Manor, Maryland
 Springbrook Terrace, Maryland

in Kanada:
 Springbrook (Alberta)

in Australien:
 Springbrook (Queensland)

Siehe auch:
 Springbrook-Nationalpark in Queensland, Australien
 Spring Brook